

Geografia 
 Fado – frazione di Mele (Italia)

Musica 
 Fado – genere musicale
 Fado – casa discografica italiana

Persone 
 Cuspio Fado –  procuratore romano della Giudea